Арнольд Михайлович Вайсфельд ( 15 июня 1905, Варшава — 1996 ) — российский художник.

Биография 
Художник-постановщик свыше тридцати художественных фильмов — «Парень из нашего города» (1942), «Корабли штурмуют бастионы», «Адмирал Ушаков» и других. Один из крупнейших художников-постановщиков Мосфильма. В 90-х годах жил в Доме ветеранов Кино (Москва)

Фильмография

Художник-постановщик 
 1929 — Дело с застежками
 1930 — Реванш
 1930 — Неизвестное лицо
 1930 — Айна
 1932 — Властелин мира
 1942 — Парень из нашего города (фильм, 1942)
 1946 — Адмирал Нахимов (фильм)
 1950 — Жуковский (фильм)
 1953 — Корабли штурмуют бастионы
 1953 — Адмирал Ушаков (фильм)
 1964 — Большая руда
 1966 — Туннель
 1969 — Семейное счастье

Примечания

Ссылки 
 http://www.imdb.com/name/nm0883300/
 https://web.archive.org/web/20071111164603/http://artru.info/ar/2956/

Художники кино России
Художники кино СССР
Персоны без указанного места рождения
Родившиеся в Варшаве